Tomb Raider se poate referi la:

Lara Croft: Tomb Raider, un film bazat pe seria de jocuri video Tomb Raider
Tomb Raider, o serie foarte populară de jocuri video
Tomb Raider, primul joc din seria cu același nume